Beregama är ett släkte av spindlar. Beregama ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jättekrabbspindlar
Beregama